Magoffin steht für:

 Magoffin County, ein County in Kentucky

Magoffin ist der Familienname folgender Personen:

 Beriah Magoffin (1815–1885), US-amerikanischer Politiker